Kletyszcze (ukr. Клітища, trb. Kłityszcza) – wieś na Ukrainie, nad Bohem, w obwodzie winnickim, w rejonie chmielnickim.

Historia

Historia Kletyszcz 
Wieś należała do starostwa chmielnickiego. W 1611, w czasie lustracji Humieckiego wsią władali Klityńscy. W zaborze rosyjskim wieś otrzymał kanclerz Aleksandr Biezborodko. Następnie Kletyszcze odkupił Dionizy Iwanowski h. Rogala, a w 1883 posiadał je jego wnuk Aleksander Orłowski h. Lubicz.

Od 1964 
30 lipca 1964 została połączona z Sołomirką (ukr. Соломірка). Nowej wsi nadano nazwę Poryk (ukr. По́рик) na cześć Wasyla Poryka, członka FTPF i Bohatera Związku Radzieckiego. 

We wsi znajduje się przedszkole, gimnazjum, zabytkowa cerkiew św. Jana z 1784, urząd pocztowy, biblioteka i muzeum historyczne im. Wasyla Poryka. 

Na północy, poza granicami administracyjnymi, przebiega linia kolejowa Kalinówka – Starokonstantynów z przystankiem osobowym Sołomirka.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Wsie w rejonie chmielnickim (obwód winnicki)
Rejon chmielnicki (obwód winnicki)